Plard est un patronyme porté notamment par :

 Henri Plard (1920-2004), germaniste et traducteur français ;
 René Plard (1888-1945), homme politique français.